Mö eller Mø kan syfta på:

 Mö – en kvinna som inte haft sexuellt umgänge, se ungmö
 Ungmö – en ung kvinna
 Mø (1988–), en dansk sångerska